Název Skláře má více sídel:
 Skláře (Hořice na Šumavě), část obce Hořice na Šumavě v okrese Český Krumlov
 Skláře (Vimperk), část města Vimperk v okrese Prachatice
 Skláře (Mariánské Lázně), součást města Mariánské Lázně v okrese Cheb
 Skláře (Lesná), zaniklá osada na území obce Lesná v Českém lese v okrese Tachov